Esto es una lista de nombres de huracanes retirados en el Atlántico. Los nombres de los huracanes son retirados por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en una reunión en marzo, abril o mayo de cada año. Estos huracanes que sus nombres han sido retirados tienden a ser excepcionalmente destructivos en las regiones que afecta. El proceso de retirar los nombres de huracanes en el Atlántico de forma indefinida se inició oficialmente en 1969. Antes de 1969, los nombres de tormentas significativas fueron retirados durante diez años. Desde 1953, un promedio de un nombre de tormenta ha sido retirado para cada temporada, aunque muchas temporadas (la más reciente 2014) no han tenido nombres retirados, y otras (como la temporada 2005), cinco nombres fueron retirados.

Los nombres son retirados a raíz de una petición formulada por uno o más de los países afectados por un huracán, en marzo, abril o mayo en la reunión de la OMM. Si bien ninguna solicitud ha sido rechazada. Tormentas, como el huracán Gordon de 1994 y el huracán Hanna de 2008 causaron una gran cantidad de muertes y de destrucción, sin embargo, no se retiraron porque el principal país afectado (Haití) no lo solicitó.

Información general 

Teóricamente, un huracán o una tormenta tropical de cualquier fuerza pueden tener su nombre retirado, el retiro se basa enteramente en el nivel de daños causados por una tormenta. Sin embargo, hasta el 1972, ningún huracán de categoría 1 había sido retirado, y ninguna tormenta tropical había sido retirada hasta el 2001. Esto es al menos en parte debido al hecho de que las tormentas más débiles tienden a causar menos daño, y la pocas tormentas débiles que han retirado sus nombres causaron la mayor parte de su destrucción por fuertes lluvias en lugar de los vientos.

Desde 1953, 94 tormentas han retirado su nombre. De éstas, dos (Carol y Edna) fueron reutilizados después de la tormenta por los que fueron retirados, pero más tarde se retiró con efecto retroactivo, y otros dos (Hilda y Janet) fueron incluidos en las listas después de las tormentas, pero no se reutilizaron antes de ser retirados con carácter retroactivo. Los registros históricos no son claros sobre la situación de Gracie de la temporada 1959. El sitio oficial de NHC no informa de Gracie como un nombre retirado, pero es ampliamente conocido como retirado, incluido por otras fuentes oficiales.

Si todos los nombres en la lista normal de una temporada se agotan, las tormentas cogen entonces el nombre de las letras del alfabeto griego (Alpha, Beta, Gamma, etc) A diferencia de los nombres normales, estos no pueden ser retirados. Si una tormenta con un nombre griego logra llegar a la fuerza y tener el impacto que daría lugar al retiro, la letra griega se enumeraría con una nota indicando que el nombre estaría todavía en uso para futuras tormentas.

Desde 1953, las siguientes temporadas no han tenido nombres retirados en la temporada: 1953, 1956, 1958, 1962, 1968, 1971, 1973, 1976, 1978, 1981, 1982, 1984, 1986, 1987, 1993, 1994, 1997, 2006 y 2009, 2014.

Listas de nombres retirados 

Esta es una lista acumulativa de nombres de ciclones tropicales (tormentas tropicales y huracanes) utilizados anteriormente que se han eliminado permanentemente de la reutilización en la región del Atlántico Norte. Hasta abril de 2022, se han retirado 94 nombres de tormentas.

Lista por intensidad 

 

Lista de todos los nombres de huracanes retirados ordenados por su máxima intensidad, que es determinada por las mediciones de la cantidad de presión mínima central.

Aunque la intensidad de los ciclones tropicales se mide solo por la presión central, las velocidades del viento también se estiman, la escala Saffir-Simpson se usa en la cuenca del Atlántico para el rango de los huracanes de acuerdo con su viento sostenido durante 1 minuto más fuerte. Aunque la mayoría de los huracanes no tocará tierra en su máxima intensidad, son definidos por su máxima categoría y no por su categoría al tocar tierra.

De las tormentas en el Atlántico, cuyos nombres han sido retirados, una alcanzó su punto máximo como una tormenta tropical, cinco alcanzaron la categoría 1, cuatro alcanzaron la categoría 2, doce alcanzaron la categoría 3, treinta y uno alcanzaron la categoría 4 y veinte alcanzaron la categoría 5. Muchas tormentas de alta intensidad no han retirado sus nombres porque no tocaron tierra: como Karl; porque que llegaron a tierra en un área en la que podían hacer muy poco daño: como Bret; porque se debilitaron considerablemente antes de tocar tierra: como Ethel; o porque no se hicieron ninguna solicitud de retirada: como Emily. Sin embargo, desde la introducción de la retirada de los nombres, sólo cuatro huracanes de categoría 5 no han retirado sus nombres.

De las tormentas que se enumeran a continuación, uno, el huracán César, alcanzó su pico de fuerza, después de cruzar al Océano Pacífico y fue rebautizado como el huracán Douglas. Con el nombre de César estaba en las listas de nombres del Atlántico y sólo fue retirado César, está en la lista de su fuerza máxima como César. La  Tormenta Tropical Allison y Tormenta tropical Erika son hasta el momento los único que no alcanzaron la categoría de huracán y que sus nombre haya sido retirado. Esto se basa en la devastadora inundación de mareas de tempestad y los daños causados en Houston en junio de 2001 por Allison. Las devastaciones y muertes causadas en la isla Dominica en agosto de 2015 por Erika.

Lista por daños totales 

Esta lista de todos los huracanes retirados del Atlántico ordenada por sus daños totales (en 2005 USD).

Los nombres por lo general son retirados por dos razones, ya sea porque fueron particularmente perjudiciales o particularmente mortales (un pequeño número de tormentas son por ambos). Debido a los crecientes niveles de desarrollo a lo largo de las costas del Atlántico, El Caribe y el Golfo de México, las tormentas más recientes tienden a ser más perjudiciales que los mayores tormentas incluso cuando la inflación se tiene en cuenta.

Algunos datos pueden ser incompletos y contados los daños en un solo lugar, mientras que la tormenta afectó a varios. Esto es especialmente cierto para los mayores huracanes. El cálculo de los importes actualizados se hace usando el IPC;

Lista por número de víctimas mortales 

Lista con todos los nombre de huracanes retirados por el número de muertes que causaron.

Los nombres por lo general son retirados por dos razones, ya sea porque fueron particularmente perjudiciales o particularmente mortales. Mientras muchas tormentas causaron daños, pocas causaron pérdidas de vidas, las tormentas más mortales también causaron graves daños.

Muchas tormentas causaron víctimas mortales no por sus fuertes vientos, sino más bien a través de las inundaciones -  marejadas o inundaciones tierra adentro debido a las lluvias. La marejada tiene el mayor potencial de muertes, pero con las previsiones de advertencias modernas, el riesgo puede ser casi eliminado, pero el potencial es aún muy alto para una catástrofe en los lugares donde los sistemas de alerta no están en su lugar o son ignorados. Las inundaciones el interior, por el contrario, son impredecibles porque dependen en gran medida de la interacción de un huracán con el terreno y con otros sistemas de tiempo cercano.

Debido a la incertidumbre en el número de muertos, una orden exacto de las tormentas no es siempre posible.

Por letras 

La siguiente tabla enumera los nombres de las tormentas que se han retirado desde que comenzó la práctica. A hasta el 2020, se han retirado 12 tormentas con nombres que comienzan con la letra I (13, si se incluyera el nombre de la letra griega Iota) la mayor parte de cualquier letra, mientras que ningún nombre que comience con V tiene sido retirado (o Q, U, X, Y y Z, que no se utilizan en el Atlántico). Los nombres en cada fila de la columna "Nombres de tormentas" se muestran en orden alfabético.

Por mes

Entradas en Tierra 

Tocar tierra en los ciclones tropicales se define como el movimiento del centro del ojos sobre la tierra. Los daños de un ciclón tropical suelen ser mayores donde toca tierra.

En la siguiente lista, los huracanes retirados se enumeran en orden cronológico, con sus lugares donde hicieron tierra incluidos en la columna de fuerza en la escala Saffir-Simpson en el momento de tocar tierra. Dentro de una celda, las entradas en tierra se enumeran en orden cronológico. Dos huracanes retirados, Klaus y Fabián, nunca llegaron a tierra. Se han omitido de la lista. Algunos sistemas retirados también llegaron a tierra como depresión tropical, pero las depresiones no se siguieron hasta la década de 1990 y por lo que se omiten también.

Fabian y Klaus no están en la lista de arriba, porque no tocaron tierra. Más bien, hicieron impacto directo en la tierra, Fabián en las Bermudas, y Klaus en Barbuda.

Referencias

Enlaces externos 
 National Hurricane Center's Post-Season Reports 
 NHC's list of deadliest hurricanes
 NHC's list of US-striking hurricanes
 Unisys Weather archives for the Atlantic
 History of Atlantic Hurricane Names